Vuk, szerb férfinév
Művészet
 Vuk, Fekete István 1940-ben írt regénye
 Vuk, Dargay Attila 1981-ben bemutatott rajzfilmje
 Kis Vuk, Gát György 2008-ban bemutatott 3D-s számítógépes animációs filmje
 Vuk, Wolf Péter és Szenes Iván dala